Mejía o Mejia può riferirsi a:

Geografia 
Mejía – cantone dell'Ecuador
Mejía – distretto della provincia di Islay in Perù
Mejía – municipio dello stato di Sucre in Venezuela

Persone 
Alexander Mejía – calciatore colombiano
Alfredo Mejía – calciatore honduregno
Álvaro Mejía – ex ciclista su strada colombiano
Álvaro Mejía Pérez – calciatore spagnolo
Brennan Mejia – attore e modello statunitense
Carlos Anselmo Mejía – calciatore guatemalteco
Carlos Will Mejía – calciatore honduregno
César Mejía – giocatore di calcio a 5 colombiano 
Diego Armando Mejía – calciatore salvadoregno
Dionisio Mejía – calciatore messicano
Edgar Mejía – calciatore messicano
Hipólito Mejía – politico dominicano, presidente della Repubblica Dominicana dal 2000 al 2004
Jenrry Mejía – giocatore di baseball dominicano
Jonathan Mejía – calciatore spagnolo di origine honduregna
Jorge María Mejía – cardinale e arcivescovo cattolico argentino
Luis Mejía – calciatore panamense
Manuel Mejía Vallejo – scrittore, giornalista e poeta colombiano
Miguel Mejía Barón – allenatore di calcio messicano
Ricardo Mejía – fondista di corsa in montagna messicano
Rodrigo Mejía Saldarriaga – vescovo cattolico colombiano 
Roger Mejía – calciatore nicaraguense
Sammy Mejía – cestista statunitense naturalizzato dominicano
Tomás Mejía – militare messicano